Rodzinka jak inne (ang. The New Normal, 2012-2013) – amerykański serial komediowy stworzony przez Ali Adler i Ryana Murphy’ego. Wyprodukowany przez 20th Century Fox Television i Ryan Murphy Productions.

Pilotażowy odcinek serialu został wyemitowany 10 września 2012 roku na antenie NBC, natomiast regularna emisja rozpoczęła się 11 września 2012 roku na tym samym kanale. W Polsce premiera serialu odbyła się 20 kwietnia 2013 roku na kanale TVN 7.

10 maja 2013 NBC anulowało serial po pierwszym sezonie.

Opis fabuły 
Bryan (Andrew Rannells) i David (Justin Bartha) tworzą szczęśliwy związek, a jedyne czego im brakuje, to dziecko. Wynajmują więc matkę zastępczą. To kelnerka Goldie (Georgia King), która sama wychowuje ośmioletnią córkę. W życiu tej nietypowej rodziny uczestniczy też koleżanka Bryana, Rocky (NeNe Leakes) oraz babka Goldie, starsza pani o konserwatywnych poglądach, której nie mieści się w głowie, że jej wnuczka urodzi dziecko gejom.

Obsada 
 Justin Bartha jako David Murray
 Andrew Rannells jako Bryan Collins
 Georgia King jako Goldie Clemmons
 Bebe Wood jako Shania Clemmons
 NeNe Leakes jako Rocky
 Ellen Barkin jako Jane Forrest
 Jayson Blair jako Clay Clemmons

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji NBC
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television